Samurai steht für:

 Samurai, Mitglied des Kriegerstandes im vorindustriellen Japan
 Samurai (Film), japanischer Historienfilm von 1954
 Samurai (Rapper), Schweizer Rapper aus Zürich
 Samurai (Band), eine ehemalige New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Band
 Suzuki SJ, einen PKW
 eines der fünf unterschiedlich markierten Stäbchen beim Spiel Mikado

SAMURAI steht für:

 SAMURAI (Suspicious and abnormal Behaviour monitoring using a network of cameras and sensor for situation awareness enhancement), ein EU-Überwachungsprogramm, ähnlich INDECT